DJI steht für:
 DJI (Unternehmen) (Da-Jiang Innovations Science and Technology), chinesischer Hersteller von Quadrocoptern zur Luftbildfotografie
 Deutsches Jugendinstitut
 Dow Jones Indexes, US-amerikanisches Unternehmen
 Dow Jones Industrial Average, Börsenkürzel für den US-Aktien-Index
 Dschibuti (ISO-3166-1-Code, IOC-Code), afrikanische Republik
 Air Djibouti (1963) (ICAO-Code), ehemalige dschibutische Fluggesellschaft

Dji steht für:
 Dji (Fluss) (auch Ndji, Ndgii), linker Nebenfluss des Kotto (Fluss) in der Zentralafrikanischen Republik

Dji ist der Name folgender Personen:
 Abdou Alassane Dji Bo (* 1979), nigrischer Judoka

dji steht für:
 Djinang (ISO-639-3-Code), australische Sprache im Northern Territory

Abkürzung